UB steht für:

 Beresin UB, sowjetische Maschinenkanone
 Myanma Airways, myanmarische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 U-Boot-Klasse UB der Kaiserlichen Marine
 Unabhängige Bürgerpolitik, deutsche Partei
 Union Bashing, Begriff für systematische Aktivitäten gegen Gewerkschaften
 Universal-Bibliothek, d. h. Reclams Universal-Bibliothek
 Universal B-Tree, Datenstruktur für mehrdimensionale Datenbanksysteme
 Universidad Belgrano, argentinische Universität
 Universität Barcelona, Spanien
 Universität Brawijaya, Indonesien
 University of Botswana, Botswana
 Universitätsbibliothek
 Universum Bücherei für Alle, kommunistische Buchgemeinschaft in der Weimarer Republik
 Urząd Bezpieczeństwa, polnische Geheimpolizei (1945–1956)
 Ungerechtfertigte Bereicherung
 Unterbezirk, eine Ebene innerhalb der Gliederung der SPD
 Ulaanbaatar (auch Ulan Bator, Ulan-Bator), die Hauptstadt der Mongolei
 Aserbaidschan nach dem ICAO-Code
 die postcode area Uxbridge (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

UB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Nordfjordeid in der Provinz Vestland
 Serbien: Ub

U B steht für:

 HMS Seal (N37), britisches U-Boot, das im Zweiten Weltkrieg von Deutschland erbeutet wurde

Ub steht für:

 Ub (Serbien), Gemeinde in Serbien
 Betriebsspannung in der Elektrotechnik

Abkürzung